peć, uređaj u domaćinstvu
 Peć (grad), grad na Kosovu

Vidi i:
 Peći (razdvojba)